Seznam dílů seriálu V může být:
 Seznam dílů seriálu V (1983) – seznam dílů seriálu V, vysílaného NBC v roce 1983.
 Seznam dílů seriálu V (1984) – seznam dílů seriálu V, vysílaného NBC mezi lety 1984 a 1985.
 Seznam dílů seriálu V (2009) – seznam dílů seriálu V, vysílaného ABC mezi lety 2009 a 2011.